Мохали (также: Атжитгарх, , ) — город в восточной части штата Пенджаб, Индия. Административный центр округа Мохали.

История 
В 2012 году правительство Пенджаба переименовало Мохали в Аджитгарх.

География 
Мохали примыкает к территории города Чандигарх.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 199 706 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Ссылки 

Города Пенджаба